Cannarsa peut faire référence à : 
 Piermarco Cannarsa (né en 1957), mathématicien italien.

 Stade Gino-Cannarsa, stade de football à Tremoli, en Italie.